Кобиље може бити:

 Кобиље (Мало Црниће), насеље у општини Мало Црниће
 Кобиље (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ
 Кобиље (Крушевац), насеље града Крушевца, 
 Кобиље (Словенија), насеље и сједиште општине Кобиље, Република Словенија